Сезон 2006/2007 стал для Ювентуса 1-м и последним в Серии B. Клуб выступал в Серии В из-за коррупционного скандала в связи с договорными матчами. Из-за понижения клуб покинул ряд звезд: Златан Ибрагимович, Фабио Каннаваро, Джанлука Дзамбротта, Патрик Виейра, Адриан Муту, Эмерсон. Клуб выиграл чемпионат и снова вернулся в элиту.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:4.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:84.300.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль:

Общие убытки:4.000.000

Общая прибыль:84.300.000

Разница:80.300.000

Соревнования

Серия В

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки